Каровичи (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Каровичах проживало 168 человек.

Население 
В населении деревни подавляющее большинство составляют мусульмане (боснийцы), доля остальных национальностей очень мала.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 1 человек (0,60 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 167 человек (99,40 %); 
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской